Illusion Soft - uma empresa japonesa
Illusion (álbum de Faith Hill)
Illusion (álbum de Renaissance)
Illusions (álbum de Crematory)
Illusions (álbum de Sadus)
Illusion (canção)

Desambiguação